Adil est un nom propre qui peut désigner :
 Adil, un prénom d'origine arabe.

ADIL est un sigle qui peut désigner :
 Agence départementale pour l'information sur le logement, une agence ou association faisant partie d'un réseau national, sous l'égide de l'ANIL (Agence nationale pour l'information sur le logement), en France.